

Persone
 Ernst Kretschmer – psichiatra tedesco
 Gero Kretschmer – tennista tedesco
 Otto Kretschmer – ammiraglio tedesco
 Paul Kretschmer – linguista, filologo e accademico tedesco
 Peter Kretschmer – canoista tedesco